Лос Венерос има више значења:

 Лос Венерос, Агва Негра (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Венерос, Ел Агвакате (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Венерос (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Венерос (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Венерос (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику